Giovanni Battista Pittoni (1687–1767), pintor italiano;
Wilson Pittoni (1985), futebolista paraguaio.

Ver também

Desambiguações de sobrenomes